Highland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Highland Township (Arkansas)
 Highland Township (Illinois)
 Highland Township (Franklin County, Indiana)
 Highland Township (Greene County, Indiana)
 Highland Township (Vermillion County, Indiana)
 Highland Township (Clayton County, Iowa)
 Highland Township (Greene County, Iowa)
 Highland Township (Guthrie County, Iowa)
 Highland Township (O’Brien County, Iowa)
 Highland Township (Palo Alto County, Iowa)
 Highland Township (Tama County, Iowa)
 Highland Township (Union County, Iowa)
 Highland Township (Wapello County, Iowa)
 Highland Township (Washington County, Iowa)
 Highland Township (Winneshiek County, Iowa)
 Highland Township (Clay County, Kansas)
 Highland Township (Harvey County, Kansas)
 Highland Township (Jewell County, Kansas)
 Highland Township (Lincoln County, Kansas)
 Highland Township (Morris County, Kansas)
 Highland Township (Washington County, Kansas)
 Highland Township (Oakland County, Michigan)
 Highland Township (Osceola County, Michigan)
 Highland Township (Minnesota)
 Highland Township (Lewis County, Missouri)
 Highland Township (Oregon County, Missouri)
 Highland Township (Adams County, Nebraska)
 Highland Township (Gage County, Nebraska)
 Highland Township (Cass County, North Dakota)
 Highland Township (Hettinger County, North Dakota)
 Highland Township (Sheridan County, North Dakota)
 Highland Township (Defiance County, Ohio)
 Highland Township (Muskingum County, Ohio)
 Highland Township (Oklahoma)
 Highland Township (Adams County, Pennsylvania)
 Highland Township (Chester County, Pennsylvania)
 Highland Township (Clarion County, Pennsylvania)
 Highland Township (Elk County, Pennsylvania)
 Highland Township (Brown County, South Dakota)
 Highland Township (Brule County, South Dakota)
 Highland Township (Charles Mix County, South Dakota)
 Highland Township (Day County, South Dakota)
 Highland Township (Lincoln County, South Dakota)
 Highland Township (Minnehaha County, South Dakota)